Крымская социалистическая советская республика — советская республика, существовавшая в Крыму с 28 апреля по 26 июня 1919 года. Входила в состав РСФСР. Центр — Симферополь.

История 
В апреле 1919 года части Украинской Красной армии заняли Крым, вытеснив с его территории (за исключением Керченского полуострова) белогвардейцев и англо-французских интервентов. 3-я Крымская областная конференция РКП(б), проходившая в Симферополе (губернский город Таврической губернии) 28—29 апреля 1919 года, приняла постановление об образовании Крымской Социалистической Советской Республики. 5 мая 1919 года было сформировано Временное рабоче-крестьянское правительство КССР: Д. И. Ульянов (председатель и наркомздрав), П. Е. Дыбенко (нарком военных и морских дел), И. А. Назукин (наркомпрос), И. Ибраимов (наркомюст), С. Идрисов (наркомзем), С. Меметов (наркоминдел) и другие. В этот же день решением правительства из частей 3-й Украинской советской дивизии и местных формирований была создана Крымская советская армия (командарм П. Е. Дыбенко).

6 мая 1919 года была опубликована Декларация правительства, в которой провозглашались задачи республики: создание регулярной Красной армии, организация советской власти на местах и подготовка съезда Советов. Декларация объявляла КССР не национальным, а территориальным образованием, заявлялось о равноправии всех национальностей в Крыму, о национализации промышленности и конфискации помещичьих, кулацких, церковных земель. 15 мая 1919 года был создан РВС Крымской республики, преобразованный 5 июня в РВС Крымской армии. Были предприняты усилия по восстановлению выпуска продукции на кожевенных, консервных заводах, табачных фабриках. Правительство РСФСР профинансировало деятельность по восстановлению курортов.С конца мая 1919 года в ходе наступления войск А. И. Деникина у белых появилась возможность вновь овладеть территорией Крыма. 18 июня 1919 года в районе Коктебеля высадился десант Вооружённых сил Юга России под командованием Я. А. Слащёва. Крымский обком РКП(б) 23—26 июня 1919 года провёл эвакуацию органов власти республики в Херсон (губернский город Херсонской губернии) и в Москву. В июне 1919 года Крым был занят белогвардейскими войсками.

Красный террор 
В этот период массового террора удалось избежать, хотя в Крым вернулись ревкомы, зарекомендовавшие себя проводниками террора в прошлом, и, впервые, — 14 апреля 1919 года — спустя всего 3 дня после вступления красных войск в Симферополь, — была образована Крымская чрезвычайная комиссия (КрымЧК). Кроме неё в Крыму действовали шесть прифронтовых ЧК и несколько особых отделов. Одновременно Крым был покрыт сетью городских и уездных ЧК. Кроме ЧК и особых отделов, карательные функции осуществляли военные коменданты.

Особенностью крымских условий в этот период было то, что в политической жизни полуострова, кроме большевиков, открыто принимали участие другие левые партии Крыма — эсеры, меньшевики, анархисты. Историки Зарубины объясняли относительную мягкость методов утверждения советской власти в Крыму в 1919 году персональными качествами руководителей Крымской Советской Социалистической Республики. Хотя военное командование дислоцированных в Крыму советских войск и настаивало на «более решительных мерах» в отношении реальных и мнимых врагов советской власти, многие местные руководители твёрдо противились самочинным расправам. Историки отдельно отмечают вклад председателя Симферопольского ревкома большевички Е. Р. Багатурьянц, брата В. И. Ленина Дмитрия, назначенного «временнопредседательствующим» Крымского совнаркома (постоянный так и не появился), комиссаров Совнаркома из числа меньшевиков Б. Я. Лейбмана, А. П. Галопа, П. И. Новицкого и Л. П. Немченко, которые своим влиянием смягчали жёсткость большевистского режима. Ещё одной особенностью описываемого периода было то, что большевистский центр не смог прислать в Крым своих назначенцев, а местные большевики не были заинтересованы в жестоких репрессиях. Многие акты насилия совершались пришлыми кадрами (по линии Крымской красной армии).

Крымский исследователь Д. В. Соколов писал, что называть период большевистского правления в Крыму в 1919 году «бескровным» можно лишь в сравнении с иными периодами господства большевиков в Крыму — террор и репрессии были, но они были не такими масштабными. Так, на одном из заседаний Совнаркома Крымской ССР в мае 1919 года обсуждался вопрос о «массовых неоправданных расстрелах, проведенных органами ЧК в Крыму». Было принято решение вместо органов ЧК образовать в Крыму Особый отдел при Реввоенсовете Крымской Красной армии, а по факту расстрелов, произведенных органами ЧК, провести расследование. Реорганизация была произведена в июне 1919 года: в основных городах Крыма были образованы контрольные пункты указанного Особого отдела, которые взяли на себя функции одновременно органов военной контрразведки и местных ЧК.

Известно и о случаях неконтролируемых властями репрессий — так, за несколько дней до Пасхи 1919 года, рядовые красноармейцы отвели на пустырь настоятеля храма великомученика Георгия Победоносца в Армянске протоиерея Владимира Веселицкого, где привязали его к столбу верёвками и стали подвергать мучительным пыткам, от чего священник умер. Его тело убийцы бросили на городской площади и запретили хоронить.

См. также 
 Советская Социалистическая Республика Тавриды
 Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика
 Крымская советская армия (РККА)
 Крымское краевое правительство

Примечания

Литература 
 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. — : Советская энциклопедия, 1983.
 Гражданская война на Украине 1918—1920. Сборник документов и материалов в трёх томах, четырёх книгах. — , 1967.
 Центральный государственный архив Советской армии. В двух томах. Том 1. Путеводитель. ЦГАСА, 1991. — С. 350—351.
 Гарчев П. І., Овод В. В. Про створення Кримської Радянської Республіки в 1919 р. // Український історичний журнал. — № 4, 1992. — С. 78—94. или 22—31.
 Бикова Т. Б. Організація Кримської соціалістичної радянської республіки у 1919 р. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. — Вип. 13. — , 2005. — С. 118—159.
 
 
 
 Владимирский М. В. Красный Крым 1919 года. — М: Издательство Олега Пахмутова, 2016. — 304 с. — ISBN 978-5-9908031-2-1.
 Жигалов И. Дыбенко. Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 18. — : «Молодая гвардия», 1983.
 Обертас И. Л. Командарм Федько. — : Ордена Трудового Красного Знамени военное издательство Министерства обороны СССР, 1973.
 
 
 

Советские гособразования времён Гражданской войны в России
Государственные и территориальные образования Крыма
Гражданская война в Крыму
1919 год в Крыму